Le Grand Prix moto du Portugal 2009 est la quatorzième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition se déroule du 2 au  sur le circuit d'Estoril devant plus de 45 539 spectateurs.

C'est la onzième édition du Grand Prix moto du Portugal.

Résultat des MotoGP

Résultat des 250 cm³

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto du Portugal
Portugal
Sport au Portugal en 2009
Sport en octobre 2009